USA
Rushville, település Illinois államban
Rushville, település Indiana államban
Rushville, település Iowa államban
Rushville, település Missouri államban
Rushville, település Nebraska államban
Rushville, település New York államban
Rushville, település Ohio államban